Källörter (Montia) är ett släkte av källörtsväxter. Enligt Catalogue of Life ingår Källörter i familjen källörtsväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen källörtsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Källörtsväxter